Квалификация женского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2022 года определяется по мировому рейтингу ИИХФ по итогам чемпионата мира 2020 года. Сборная Китая попала на турнир автоматически. Шесть лучших команд в мировом рейтинге получаили автоматическое место на Олимпийских играх, остальные три команды попали на Игры через квалификационные турниры. Из-за пандемии COVID-19 чемпионаты 2020 года были отменены.

Квалифицирующиеся команды 

^ - Результаты чемпионата мира 2020 года должны были иметь наибольший вес в рейтинге, но так как из-за пандемии были сыграны не все турниры, то рейтинг рассчитывался по результатам 2019 года.

Квалификация проходила по схеме предыдущих квалификации. На Олимпийские игры из лучших 30 команд рейтинга автоматически попали 6 команд, Китай, на правах страны-хозяйки и 3 команды по итогам квалификации.

Рейтинг ИИХФ для определения групп 

Жирным выделены сборные, не отобравшиеся напрямую, но отобравшиеся по итогам финальной квалификации

Соревнования

Пре-квалификация 1-й раунд

Группа N 
Турнир должен был пройти с 17 по 19 декабря 2020 года в городе Рейкьявике, Исландия, но был перенесён на август 2021 года. Однако был отменён 9 августа 2021 года поле того, как Болгария отказалась от участия, а другие команды выразили обеспокоенность по поводу пандемии. В результате Исландия, команда с самым большим рейтингом, автоматически вышла во 2-й раунд Пре-квалификации.

Пре-квалификация 2-й раунд

Группа F 
Турнир должен был пройти с 11 по 14 февраля 2021 года в городе Канныне, Республика Корея, но был перенесён на октябрь 2021 года. Матчи прошли с 7 по 10 октября. Победитель группы перешёл в финальную квалификацию.

Группа G 
Турнир должен был пройти с 11 по 14 февраля 2021 года в городе Пелличе, Италия, но был перенесён на октябрь 2021 года. Матчи прошли с 7 по 10 октября. Победитель группы перешёл в финальную квалификацию.

Группа H 
Турнир должен был пройти с 11 по 14 февраля 2021 года в городе Бытоме, Польша, но был перенесён на октябрь 2021 года. Матчи прошли с 7 по 10 октября. Победитель группы перешёл в финальную квалификацию.

Финальная квалификация 

Победители 2-го раунда Пре-квалификации будут рейтингированы согласно предварительному посеву как Квалификация 4, Квалификация 5 и Квалификация 6.

Победители групп перешли в финальную квалификацию.

Группа C 
Турнир должен был пройти с 26 по 29 августа 2021 года в городе Пршибрам, Чехия, но был перенесён на 11-14 ноября 2021 года.

Группа D 
Турнир должен был пройти с 26 по 29 августа года в городе Фюссен, Германия, но был перенесён на 11-14 ноября 2021 года.

Группа E 
Турнир должен был пройти с 26 по 29 августа 2021 года в  Швеции, но был перенесён на 11-14 ноября 2021 года.

Примечания

Ссылки 

2020 год в хоккее
2021 год в хоккее
Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022